Seven Sinners, titre original du film américain Les Sept Larrons en quarantaine, film américain réalisé par Lewis Milestone, sorti en 1925 ;
 , film britannique réalisé par Albert de Courville sorti en 1936 ;
 Seven Sinners, titre original du film américain La Maison des sept péchés, réalisé par Tay Garnett, avec Marlene Dietrich et John Wayne, sorti en 1940.